Wombats steht für:

 Wombats, eine Familie von Beuteltieren
 The Wombats, britische Rockband
 Wombats RC, österreichische Rugbymannschaft

Wombat steht für:
 (6827) Wombat, Asteroid
 L6 Wombat, britische Panzerabwehrkanone
 Wombat Island, Insel vor der Küste des Enderbylands, Antarktika